El término Escuela Militar de Aviación alude, en esta enciclopedia:

 a la Escuela de Aviación Militar de Argentina;
 a la Escuela Militar de Aviación de Colombia;
 a la Escuela Militar de Aviación de Guatemala;
 a la Escuela Militar de Aviación de Honduras;
 a la Colegio del Aire de México.